La communauté de communes des Pyrénées Haut Garonnaises est une communauté de communes française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Historique 
Cette communauté de communes résulte de la fusion, le , de la communauté de communes du canton de Saint-Béat, la communauté de communes du Haut Comminges et la communauté de communes du Pays de Luchon. Son siège est fixé à Gourdan-Polignan.

La communauté est membre du Pays Comminges Pyrénées.

Territoire communautaire

Géographie

Composition 
Elle regroupe les 77 communes à sa création.

Le , les communes de Lez et Saint-Béat fusionnent pour former Saint-Béat-Lez.

La communauté de communes est composée des  suivantes :

Administration

Siège 
Le siège de la communauté de communes est situé à Gourdan-Polignan.

Présidence

Les élus

Compétences 

En plus des compétences obligatoires, la communauté des communes assure la gestion de trois stations de ski : Le Mourtis, Luchon-Superbagnères et Bourg-d'Oueil.

Démographie

Projets et réalisations

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Intercommunalités de la Haute-Garonne

Liens externes 
 

Pyrénées Haut-Garonnaises